

Cinema 
 Ara o mai (pel·lícula): pel·lícula espanyola dirigida l'any 2015 per Maria Ripoll (Ahora o nunca).
 O ara o mai: pel·lícula estatunidenca dirigida l'any 2007 per Rob Reiner (The Bucket List).

Literatura 
 Ara o mai (llibre): llibre en català escrit l'any 1981 per Joan Fuster.